Le référendum finlandais de 1994 est un référendum organisé en Finlande et ayant eu lieu le . Celui-ci porte sur l'adhésion de la Finlande à l'Union européenne.

Résultats

Résultats nationaux

Résultats par région

Conséquences 
À la suite de ce résultat, la Finlande ratifie le traité de Corfou signé en juin 1994 et intègre l'Union européenne le , lors du quatrième élargissement de l'Union européenne.

Articles connexes 

 Relations entre la Finlande et l'Union européenne
 Quatrième élargissement de l'Union européenne
 Adhésion de la Finlande à l'Union européenne 
 Traité de Corfou

Élection en Finlande
Finlande
1994 en Finlande
Finlande
Politique en octobre 1994
Relations entre la Finlande et l'Union européenne